Ре́мер () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Бадді Ремер (; 1943) — американський політик.
 Елізабет Ремер (; 1929 – 2016) — американський астроном і педагог.
 Макс Йозеф Ремер (; 1791–1849) — німецький ботанік.
 Марко Ремер (; 1972) — німецький футболіст, захисник.
 Оле Ремер (; 1644–1710) — данський астроном, який перший виміряв швидкість світла (1676).
 Отто-Ернст Ремер (; 1912–1997) — один з наймолодших генералів вермахту. Входив до числа керівників придушення липневої змови.

Інше 
 2897 Оле Ремер (2897 Ole Römer) — астероїд головного поясу, відкритий 5 лютого 1932 року.

Німецькі прізвища